Cadoul de Crăciun se poate referi la:

 Cadoul de Crăciun (film din 1996) (titlu original: Holiday Affair), un film din 1996 regizat de Alan Myerson
 Cadoul de Crăciun (film din 2000) (titlu original: The Ultimate Christmas Present), un film din 2000 regizat de Greg Beeman
 Cadoul de Crăciun (film din 2002) (titlu original: The Christmas Shoes), un film din 2002 regizat de Andy Wolk
 Cadoul de Crăciun (film din 2009) (titlu original: The Three Gifts), un film din 2009 regizat de David S. Cass Sr.

Vezi și
 Cadouri de Crăciun (The Christmas List), film din 1997
 Crăciun